Лысогорка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лысогорка — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Лысогорка — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Лысогорка — село в Кашарском районе Ростовской области.
 Лысогорка — село в Куйбышевском районе Ростовской области.

Украина 
 Лысогорка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Лысогорка — село в Литинском районе Винницкой области.
 Лысогорка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Лысогорка — село в Кодымском районе Одесской области.
 Лысогорка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Лысогорка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Лысогорка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Лысогорка — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Лысогорка — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Лысогорка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.